Ж — российский паровоз типа , выпускавшийся с 1867 по 1880 год.

Описание

Постройка 
В 1858 году от Александровского завода на Николаевскую железную дорогу были переданы первые паровозы серии Е типа  со сцепным весом около 42 тонн. Это были первые в России локомотивы данного типа и они оказались очень успешными в эксплуатации, в том числе на подъёме в 7,8 ‰ на Веребьинском мосту могли водить поезда одиночной тягой, а на остальных участках повысили вес составов. На основании этого Александровскому заводу поступил заказ на дальнейший выпуск паровозов такого типа. Используя проект паровоза серии Е, завод внёс в него ряд изменений и улучшений, в том числе увеличил диаметр колёс с 1102 до 1158 мм. По новому проекту с 1867 по 1880 год был построен 71 локомотив, при этом первые 25 паровозов (1867—1868 гг.) имели четырёхосные тендеры с баками для воды объёмом 8,6—10,6 м³, а остальные 46 (1878—1880 гг.) — трёхосные тендеры с баками для воды объёмом 10,2 м³.

Конструкция 
В целом паровозы серии Ж были схожи с паровозами серии Е. У них были листовые рамы, толщина боковин которых составляла 38 мм и чугунные буксы со стальными направляющими; чугунные колёса были выполнены с пустотелым ободом и спицами, а их бандажи шириной 149 мм имели толщину 57 мм и диаметр по кругу катания 1158 мм. Рессорное подвешивание было выполнено на листовых рессорах, которые располагались с обеих сторон, причём над первыми тремя осями, но под четвёртой (для возможности размещения топки). также рессоры второй, третей и четвёртой осей были соединены между собой продольными равноплечими балансирами.

Паровой котёл с внутренним диаметром 1369 мм имел медную огневую коробку и 179 дымогарных труб длиной 4572 мм и диаметром 52/57 мм. Регуляторный золотник, движущийся в вертикальной плоскости, располагался в паровом колпаке, а парораспределительный механизм был внутрирамного исполнения с кулисой Алана.

Эксплуатация 
Паровозы серии Ж работали наравне с паровозами серии Е на основной линии Николаевской железной дороги. В 1879—1883 и 1889—1892 годах все 16 паровозов серии Е были переделаны в серию Ж путём замены паровых котлов, при этом длина дымогарных труб у них составляла 4587 мм. В 1900 году все оригинальные паровозы серии Ж получили новые номера — 727—797.

В среднем серия Ж проработала на линии Санкт-Петербург — Москва на протяжении примерно 30 — 40 лет, а также временно в 1905—1907 годах на строящейся линии Обухово — Вятка (в 1907 перешла к Северным железным дорогам). К 1 января 1910 года в локомотивном парке Николаевской железной дороги ещё числились 14 паровозов серии Ж.

Литература 
 
 

Паровозы типа 0-4-0
Паровозы Николаевской железной дороги
Паровозы Пролетарского завода
Локомотивы, появившиеся в 1867 году